Galvão ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Galvão de Melo (1921–2008), portugiesischer Offizier der Nelkenrevolution
 Dionísio Gonçalves Rebelo Galvão († 1765), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Eduardo Galvão (1962–2020), brasilianischer Schauspieler
 Frei Galvão (1739–1822), brasilianischer Mönch und Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Gonçalo Galvão Teles (* 1973), portugiesischer Regisseur und Drehbuchautor
 Henrique Galvão (Henrique Carlos da Malta Galvão; 1895–1970), portugiesischer Offizier und Autor
 Herval Sales Galvão (* 1930), brasilianischer Fußballspieler
 Jefferson de Oliveira Galvão (* 1983), brasilianischer Fußballtorhüter
 João Pedro Galvão (* 1992), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 José Pedro de Oliveira Galvão (1840–1896), brasilianischer Militär und Politiker; von 1890 bis 1896 Bundessenator für den Staat Rio Grande do Norte
 Lucas Galvão (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Luís Galvão Teles (Luís Manuel Monteiro Galvão Teles; * 1945), Regisseur des Portugiesischen Films
 Lula Galvão (* 1962), brasilianischer Musiker
 Mauricio Galvao (1890–19??), deutscher Hockeyspieler
 Mauro Galvão (* 1961), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Paio Galvão (um 1165–1230), spanischer Benediktiner, Kardinal und Kirchenrechtler, siehe Pelagius von Albano
 Raulino Galvao (1888–19??), deutscher Hockeyspieler
 Ricardo Galvão (* 1947), brasilianischer Physiker

Galvão bezeichnet:

 Galvão (Wasserlauf), einen im Plateau Cezaredas entspringender Wasserlauf
 Galvão (Santa Catarina), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina